Капитолий может означать:

 Капитолий — один из холмов, на которых возник Древний Рим.
 Капитолий — храм на Капитолийском холме в Риме. А также подобные ему посвящённые Капитолийской триаде храмы в других частях Римской империи.
 Капитолий — здание Конгресса США в Вашингтоне.
 Капитолийский холм (Вашингтон) — холм, на котором расположено здание Конгресса США.
 Капитолийский холм (Сайпан) — поселение на острове Сайпан, входящем в состав Содружества Северных Марианских островов, зависимой территории США в Океании.
 Капитолий — здание, где до 1959 года размещались органы законодательной власти Кубы. В настоящее время конгресс-центр.
 Капитолий (торговый центр)
 В США термин «Капитолий» употребляется для здания, где проводят свои заседания законодательные органы государства, штата или территории. См. список капитолиев США.